Бременские музыканты:
 «Бременские музыканты» — сказка братьев Гримм.
 «Бременские музыканты» — советский мультфильм (1969).
 «Бременские музыканты & Co» — российский фильм (2000).
 «Бременские музыканты»— немецкий кукольный мультфильм 1930—ых годов(точная дата неизвестна).
 «Бременские музыканты» — предстоящий российский фильм режиссёра Алексея Нужного.

См. также 

 Новые Бременские

Бременские музыканты